Pseudophiloscia är ett släkte av kräftdjur. Pseudophiloscia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pseudophiloscia